Марко Ригони (; 5 января 1980; Монтегротто-Терме, Италия) — итальянский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник «Падовы» и «Ювентуса». За туринский клуб провёл всего один матч, после чего отдавался в аренду в «Равенну» и «Читтаделлу». С лета 2003 по лето 2006 года выступал за «Триестину». Летом 2006 года перешёл в «Тернану», при этом сразу был отдан в аренду на сезон в «Пескару», по возвращении из аренды отыграл за клуб из Терни ещё два сезона. Летом 2009 года подписал контракт с «Новарой». Летом 2012 года арендован клубом «Кьево», а ещё спустя полгода — «Дженоа».

В сборной 
В 1998 году принял участие в 8 матчах и забил 1 мяч за юношеские сборные Италии до 17 и до 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Дженоа»
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Равенна»
Игроки ФК «Читтаделла»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Дженоа»